Jack Adams (1895–1968) – kanadyjski hokeista,  trener i menadżer, na jego cześć Jack Adams Award
 Jack Adams (1920–1996) – kanadyjski hokeista
 Jack A. Adams (1922–2010) – amerykański naukowiec i żołnierz
 Jack Adams (1934–2010) – amerykański koszykarz i trener
 Jack Adams (1986–2021) – angielski rugbysta
 Jack Adams – nowozelandzki narciarz aktywny w 3. dekadzie XXI wieku